Ivan Hlinkas minnesturnering 2014 var en ishockeyturnering öppen för ishockeyspelare under 18 år. Turneringen spelades 11 till 16 augusti 2014 i Břeclav, Tjeckien samt i Piešťany, Slovakien. 
Kanada vann turneringen genom att vinna över Tjeckien i finalen. USA kom trea som vann på övertid i bronsmatchen över Sverige.

Gruppindelning 

De åtta deltagande nationerna var indelade i två grupper:
Grupp A i Břeclav, Tjeckien: 
  Finland
  Ryssland
  Tjeckien
  USA 

Grupp B i Piešťany, Slovakien:  
  Kanada 
  Schweiz 
  Slovakien
  Sverige

Matchresultat

Gruppspel A 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+1).

Gruppspel B 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+1).

Finalomgång

Match om sjunde plats 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+1).

Match om femte plats 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+1).

Semifinal 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+1).

Match om tredjeplats 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+1).

Final 
Alla tider är angivna i lokal tid (UTC+1).

Slutställning

Se även
Ivan Hlinkas minnesturnering

Referenser
2014 Memorial of Ivan Hlinka - Spelprogrammet säsongen 2013/2014 från Svenska ishockeyförbundet
 Výsledky Memoriál Ivana Hlinky - Tjeckisk hemsida
 Ivan Hlnka Memorial - Slovakisk hemsida
 Program družstva SR 18 - Spelprogrammet från det Slovakiska ishockeyförbundet
 Ivan Hlinka Memorial Cup 2014 - Hemsida för turneringen

2014 i Slovakien
2014 i Tjeckien
2014
Ishockeysäsongen 2014/2015
Sport i Piešťany
Sport i Břeclav